Louis, Hertog van Anjou, van Bourbon en van Touraine (Luis Alfonso Gonzalo Víctor Manuel Marco de Borbón y Martínez-Bordiú; Madrid, 25 april 1974) wordt beschouwd als hoofd van het Franse koninklijk huis door legitimisten die de afzwering van de successierechten door Filips V van Spanje als ongeldig beschouwen. Als koning zou hij Lodewijk XX van Frankrijk zijn.

Historische achtergrond 
Zijn aanhangers noemen zichzelf legitimisten, een van de drie groeperingen die aanspraak maken op de Franse troon. Historisch sloeg dit op de aanhangers van Karel X van Frankrijk, na diens troonsafstand en vervanging door Lodewijk Filips van Frankrijk op 9 augustus 1830. Karel X en zijn oudste zoon, dauphin Lodewijk Anton van Bourbon hadden beiden afstand gedaan van de troon, maar hun aanhangers bleven Karel X erkennen als de "legitieme" koning. Lodewijk Filips was hertog van Orléans voor zijn eedaflegging als koning, dus zijn aanhangers werden de orléanisten genoemd.

Na de dood van Henri d'Artois, kleinzoon van Karel X, erkende sommigen Philippe van Orléans, kleinzoon van Lodewijk Filips als rechtmatige troonpretendent. Anderen erkenden de Spaanse Bourbons als rechtmatige troonpretendenten, daar zij genealogisch gezien hoger dan de Orléans' staan. Legitimisten beschouwen de afzwering van de successierechten van Filips V van Spanje als ongeldig, daar onder de fundamentele wetten van de Franse monarchie, noch de koning, noch zijn erfgenamen, een claim op een troon die ze houden, maar niet bezitten, niet kunnen afzweren. Louis is de huidige troonpretendent in de ogen van deze groep.

Leven 
Louis is geboren in Madrid, als zoon van Alfons, hertog van Anjou en Cádiz (een kleinzoon van Alfons XIII van Spanje), en diens echtgenote María del Carmen Martínez-Bordiú y Franco, een kleindochter van Francisco Franco.

Op 20 maart 1975 stierf zijn grootvader Jaime van Bourbon en volgde zijn vader hem op als legitimistisch troonpretendent.

Op 7 februari 1984 stierf zijn oudere broer Francisco in een auto-ongeval en werd Louis troonopvolger.

Zijn vader stierf op 30 januari 1989 in een ski-ongeluk in Beaver Creek, Colorado en Louis werd "chef de la Maison de Bourbon" en nam de titel "hertog van Anjou" aan.

In 2004 trouwde hij met de Venezolaanse María Margarita de Vargas y Santaella in La Romana, Dominicaanse Republiek. Er waren geen leden van de Spaanse koninklijke familie aanwezig. Hoewel geen officiële reden genoemd werd, is het geen geheim dat Juan Carlos I van Spanje niet houdt van de claim die zijn neef heeft op de Franse troon, en het feit dat de huwelijksuitnodiging ondertekend was met Hertog van Anjou niet goed ontvangen werd door de koning.

Louis en Margarita hebben een dochter, en drie zoons:
 Doña Eugenia de Borbón y Vargas (Miami, 5 maart 2007), prinses Eugenie de Bourbon voor legitimisten;
 Don Louis de Borbón y Vargas, (28 mei 2010) prins Louis de Bourbon, hertog van Bourgondië voor legitimisten.
 Don Alphonse de Borbón y Vargas, (28 mei 2010) prins Alphonse de Bourbon, hertog van Berry voor legitimisten.
 Don Henri de Borbón y Vargas, (1 februari 2019) prins Henri de Bourbon, hertog van Touraine voor Legitimisten.

Voorouders 

Huis Bourbon (Spanje)